Poly ist:

 ein griechischer Wortstamm in deutschen Fremdwörtern mit der Bedeutung viel, mehrere

Poly ist der Familienname von:

 Natasha Poly (* 1985), russisches Model
 Regina Poly (1942–2014), deutsche Architektin

Siehe auch:

 Poli